Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999 wurde am 21. und 22. August 1999 im Olympiastadion der spanischen Stadt Sevilla ausgetragen.

Weltmeisterin wurde Eunice Barber, die hier ihren ersten Wettkampf für Frankreich absolvierte, nachdem sie zuvor für Sierra Leone gestartet war. Bei den Afrikaspielen 1995 hatte sie im Weitsprung triumphiert. Auf den zweiten Platz kam die britische Vizeweltmeisterin von 1997, Olympiadritte von 1996 und amtierende Europameisterin Denise Lewis. Bronze ging an die syrische Olympiasiegerin von 1996, Weltmeisterin von 1995 und Asienmeisterin von 1991 Ghada Shouaa. Nur drei Punkte zurück lag die zweifache Weltmeisterin (1991/1997), zweifache Europameisterin (1990/1994) und Olympiadritte von 1992 Sabine Braun aus Deutschland auf dem medaillenlosen vierten Rang.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt, hier der Zeitplan:

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Ergebnis 
21./22. August 1999

Video 
 Women's Heptathlon (incomplete) - 1999 IAAF World Championships auf youtube.com, abgerufen am 3. August 2020

Weblinks 
 7th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 4. Juli 2020
 Women Heptathlon Athletics VII World Championship 1999 Sevilla (ESP) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 3. August 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women Heptathlon, Seville 1999, S. 355 (PDF; 10,3 MB), englisch, abgerufen am 3. August 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Siebenkampf der Frauen
Mehrkampfsport
Leichtathletikwettbewerb in Sevilla